Geografia

 Novara - comuna do Piemonte.
 Novara (província) - província do Piemonte.
 Novara di Sicilia - comuna da Sicília.
 Casaleggio Novara - comuna do Piemonte.

Outros
 Novara Calcio - clube de futebol
 Batalha de Novara
 Expedição Novara
 

Desambiguações de topônimos